Кори́нн Бу́ркин (, в замужестве Кори́нн Ги́гер-Бу́ркин, ; ) — швейцарская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : золото (, ).
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Швейцарии